Con la palabra Aros nos podemos estar refiriendo a varias cosas distintas:

 al AROS, AROS Research Operating System, un acrónimo recursivo para un sistema operativo de código abierto;
 al ARoS, Aarhus Museum of Modern Art, en Dinamarca;
 al río Aros, en el estado mexicano de Sonora; o
 al río Aros, un río ficticio creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien para su legendarium de la Tierra Media.